Thulemeyer bezeichnet:
 Thulemeyer, ein aus dem Fürstentum Lippe stammendes Adelsgeschlecht
 Thulemeyer Park, eine Grünanlage im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Thülemeyer